Weidingen (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Weidingen (Luxemburg), een plaats in Luxemburg in de gemeente Wiltz